PMC kan betyda: 

 Puducherry Makkal Congress, ett politiskt parti i Indien.
 Private Military Company, militärföretag
 Programmable metallization cell, en minnestyp för datorer.
 Penningmarknadscentralen, ett backofficesystem för den svenska penningmarknaden
 PubMed Central, en databas för vetenskapliga publikationer